kucyk – rodzaj konia
 kucyk – rodzaj fryzury
 Kucyk – wieś w województwie mazowieckim
 Kucyk – polski film krótkometrażowy z 2017 roku
 Kucyk – pseudonim Ziemomysława Kuczyka, pułkownika w powstaniu styczniowym.
 Kucyk – pseudonim Wacława Komara, generała brygady Wojska Polskiego

Zobacz też 
 Mój mały kucyk – amerykański serial animowany